Reidling bezeichnet
 Reidling (Gemeinde Sitzenberg-Reidling), Katastralgemeinde der österreichischen Gemeinde Sitzenberg-Reidling
 Reidling (Berg), Berg in Österreich